Stahl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Augustin Stahl
 William Stahl